Ньигес () — испанская фамилия. Известные носители:

 Ньигес, Аарон (род. 1989) — испанский футболист.
 Ньигес, Сауль (род. 1994) — испанский футболист.